Джордж Мэри Сирл (;  — ) — американский католический священник, астроном и первооткрыватель астероидов, работавший в обсерватории Дадли. В сентябре 1858 года им был обнаружен астероид (55) Пандора, который стал его первым и единственным открытым астероидом. Кроме того является первооткрывателем 6 галактик. Впоследствии преподавал в «Католическом университете Америки».

В 1905 году Джордж Сирл опубликовал свои идеи по реформированию григорианского календаря. Предлагалось каждый новый год начинать с воскресения, чтобы достичь многолетнего календаря. В не високосные годы по новому календарю должно было 364 дня или ровно 52 недели, что достигалось бы сокращением количества дней в феврале до 27. А в високосные годы количество недель увеличивалось бы до 53, а количество дней соответственно до 371. Эту дополнительную неделю предлагалось сделать праздничной и добавлять между апрелем и маем. По данной системе високосным считался бы каждый пятый год, за исключением годов, которые были бы кратны 50 и 400. В результате получился бы календарь, в котором в 400-х годах содержалось бы 20871 неделя, что соответствовало бы нынешнему григорианскому календарю.

См. также 
 Фернан Курти
 Поль и Проспер Анри
 Альфонс Борелли

Примечания

Литература 
 The Catholic Encyclopedia and Its Makers (1917), p. 157; archive.org.
 George M. Searle, C.S.P., "A Possible Calendar," The Catholic World, A Monthly Magazine of General Literature and Science (Nov. 1 1905), p. 239.

Ссылки 
 George Mary Searle on Findagrave.com 
 A Possible Calendar 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Преподаватели Католического университета Америки